Lindenlohbach ist ein Gewässername im Landkreis Schwandorf, Bayern:

 Lindenlohbach (Naab), linker Zufluss der Naab vor Fronberg, Stadt Schwandorf
 Lindenlohbach (Pfreimd), linker Zufluss der Pfreimd vor Oberpfreimd, Stadt Pfreimd

Siehe auch:
 Lindenbach
 Lohbach